Список лидеров кинопроката СНГ 2006 года содержит аннотированное перечисление фильмов, которые занимали первое место в странах СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова и Россия) по итогам кассовых сборов каждого из уик-эндов (четверг — воскресенье) 2006 года.

Список
Указаны лидеры кассовых сборов в кинопрокате за уик-энд (четверг — воскресенье).

См. также 
 Список лидеров кинопроката США 2006 года
 Лидеры советского кинопроката
 2006 год в кино

Примечания 

Списки лидеров кинопроката России